A.L. Snijders (1937-2021), Nederlands schrijver
Anthonius Gerhardus Snijders (1865-1907), Nederlands kapitein
Arjan Snijders (1969), Nederlands radio-dj, eindredacteur en media-journalist
Cornelis Jacobus Snijders (1852-1939), Nederlands generaal
Eddy Snijders (1923-1990), Surinaams componist, dirigent, fluitist, klarinettist en cornettist
Errol Snijders (1948), Surinaams politicus
Frans Snyders (1579-1657), Brabantse kunstschilder
Genaro Snijders (1989), Nederlands profvoetballer
Herman Snijders (1953-2021), Surinaams componist, dirigent en trombonist
Ivo Snijders (1980), Nederlands roeier
Jan Snijders (psycholoog) (1910-1997), Nederlands hoogleraar psychologie en rector magnificus
Jan Snijders (judopionier) (1921-) Nederlands judoka en judopionier
Jan Snijders (judoka) (1943-), Nederlands judoka
Joey Snijders (1987), Nederlands profvoetballer
John Snijders (1963), Nederlands pianist
Nan Snijders-Oomen (1916-1992), Nederlands psycholoog
Paul Snijders (1954), Nederlands uitgever en margedrukker
Peter Snijders (judoka) (1943), voormalig Nederlands topjudoka
Peter Snijders (politicus) (1966), Nederlands burgemeester De Wolden
Peter Snijders (dj) (1984), Nederlands radio-dj
Ronald Snijders (musicus) (1951), een Nederlands musicus en schrijver van Surinaamse afkomst
Ronald Snijders (schrijver) (1975), een Nederlands schrijver, tv-presentator en komiek
Tom Snijders (1949), Nederlands wiskundige
Ton Snijders (1960), Nederlands toetsenist en componist
Trins Snijders (1935), Nederlands actrice
Wende Snijders (1978), Nederlands zangeres en singer-songwriter
Wouter Snijders (1928), Nederlands rechter

Nederlandse of Vlaamse achternaam